Partito della Sinistra Europea – partito politico europeo
Partito della Sinistra.PDS (Die Linkspartei.PDS) – partito politico tedesco 
Partito della Sinistra (Vänsterpartiet, V) – partito politico svedese
Partito della Sinistra Socialista (Sosialistisk Venstreparti, SV)  – partito politico norvegese
Partito della Sinistra Unita Estone (Eestimaa Ühendatud Vasakpartei, ) – partito politico estone
Partito della Sinistra Democratica (Demokratik Sol Parti, DSP) – partito politico turco
Partito della Sinistra - Zona Franca – partito politico sammarinese

 Partito di Sinistra (Parti de gauche, PG) – partito politico francese